Lokarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lokarna (Idre socken, Dalarna, 689918-133270), sjö i Älvdalens kommun, 
Lokarna (Idre socken, Dalarna, 689935-133256), sjö i Älvdalens kommun, 
Lokarna (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lokarna (Klövsjö socken, Jämtland, 693214-141796), sjö i Bergs kommun, 
Lokarna (Klövsjö socken, Jämtland, 693238-141764), sjö i Bergs kommun, 
Lokarna (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lokarna, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Loken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn